«Roucou» puede referirse a:
  Roucou, 3ª sección comunal de la comuna haitiana de Limonada.
  Roucou, 2ª sección comunal de la comuna haitiana de Trou-du-Nord.